Gay – miasto w USA, w stanie Georgia, w hrabstwie Meriwether
 Gay (ang. Gay Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor

Zobacz też 
 Gej